Premier Rendez-vous, film français d'Henri Decoin sorti en 1941 ;
  (Первое свидание), film soviétique d' sorti en 1960 ;
 Un premier rendez-vous manqué (Never Kill a Boy on the First Date), épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires diffusé en 1997 ;
 Premier rendez-vous ? (Riley's First Date ?), court métrage d’animation de Josh Cooley sorti en 2015.